El término Tartessos puede hacer referencia a:

 Tartessos, cultura de la antigüedad centrada en el suroeste de la península ibérica.
 Tartessos (banda), banda de rock española.
 Tartessos (drama), obra teatral de Miguel Romero Esteo.
 Tartessos (historieta), serie de cómics ambientada en esta mítica civilización.